Jiří Polák – nositeli tohoto jména jsou tyto osobnosti:

 Jiří Polák (divadelník, filmař, výtvarník) (* 1948) – český a německý filmař, divadelník, rozhlasový autor, výtvarník (za totality zákaz činnosti, v 1980 vyhoštěn, jeden ze synů Oty Šika)
 Jiří Polák (fotbalista) – český fotbalista 
 Jiří Polák (herec) – český herec
 Jiří Polák (hokejista) (* 10. srpna 1977) – český profesionální hokejista
 Jiří Polák (ilustrátor) (* 1947) – český autor, ilustrátor knih pro děti
 Jiří Polák (informatik) – český bývalý poradce premiéra
 Jiří Polák (kameraman) – český televizní kameraman
 Jiří Polák (politolog) (* 27. května 1933) – český politolog a spisovatel žijící ve Švédsku
 Jiří Polák (spisovatel) (* 1946) – český autor literatury faktu a humoristických próz
 Jiří Polák (atlet) – český atlet v běhu na 200 m

Reference